Gradina je naselje u općini Kalinovik, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo 

 Naselja u Republici Srpskoj